Wilhelm XI. ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm XI. (Auvergne), Graf (1277–1279)
 Wilhelm XI. (Montferrat), Markgraf (1494–1518)